En France, plusieurs routes départementales portent le numéro 766.

Anciennes routes nationales 
La route départementale 766 correspond à :
 l'ex-RN 166 dans le Morbihan et les Côtes-d'Armor
 l'ex-RN 766 en Maine-et-Loire et en Indre-et-Loire

Autres routes 
 Dans le Puy-de-Dôme, la route départementale 766 relie Lempdes à Clermont-Ferrand.

Voir aussi 
 Routes départementales de France
 Routes des Côtes-d'Armor
 Routes d'Indre-et-Loire
 Routes de Maine-et-Loire
 Routes du Morbihan
 Routes du Puy-de-Dôme

766